La expresión Arauco domado puede hacer referencia a:

 Arauco domado, poema épico de Pedro de Oña (1596), basado en La Araucana, en honor de García Hurtado de Mendoza;
 Arauco domado, tragicomedia de Lope de Vega (hacia 1625), basada en la obra de Pedro de Oña y en La Araucana.